Charles Bénézit (1816-1871), musicien français ;
 Claude Bénézit (né en 1954), kayakiste français ;
 Emmanuel Bénézit (1854-1920), fils de Charles Bénézit, écrivain d'art français, créateur du Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays couramment appelé le Bénézit ;
 Emmanuel-Charles Bénézit (1887-1975), fils d’Emmanuel Bénézit, peintre français ;
 Michel Bénézit (né en 1955), ingénieur et homme d'affaires français.
 Pierre Bénézit (né en 1974), acteur et dramaturge français.

Autre 
 Le Bénézit, un dictionnaire de référence des peintres, sculpteurs dessinateurs et graveurs du monde entier lancé en 1911 à Paris.

Voir aussi 
 Bénézet